Новый мост:
 Новый мост — исторический мост через реку Сена в Париже.
 Новый мост — мост через реку Волгу в Саратове.
 Новый мост — мост через реку Волгу в Ржеве.
 Новый мост — мост через реку Вятку в Кирове.
 Новый мост — мост через реку Дунай в Братиславе.
 Новый мост — мост через реку Лопань в Харькове.
 Новый мост — мост через реку Новая в Санкт-Петербурге.
 Новый мост — мост через реку Обь в Барнауле.
 Новый мост — мост через реку Гуадалевин в Ронде.
 Новый мост — мост через реку Сегуру в Мурсии.
Список не полон